Ärkebiskopens palats kan syfta på:

Ärkebiskopens palats, Split – ett palats i Split i Kroatien
Ärkebiskopens palats, Zagreb – ett palats i Zagreb i Kroatien